MDT est une abréviation pour :
 Mountain Daylight Time, une zone horaire aux États-Unis d'Amérique, en retard de 7 heures sur le temps universel coordonné ;
 le code IATA de l'aéroport international d'Harrisburg, en Pennsylvanie ;
 Le Monde des ténèbres, un jeu de rôle ;
 le code d'échange boursier de la société commerciale Medtronic au New York Stock Exchange ;
 la mémoire de travail ;
 Moyen de transport ;
 Mean Down Time, soit la durée moyenne d'indisponibilité, terme utilisé en maintenance ;
 le Microsoft Deployment Toolkit, la solution de déploiement gratuite de Microsoft.